Paolo Hernán Dellafiore (Buenos Aires, 1985. február 2. –) argentínai olasz labdarúgó, az olasz Latina hátvédje.

Jegyzetek

Források 
Paolo Dellafiore adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1985-ben született személyek
Olasz származású argentinok
Olasz labdarúgók
Az Internazionale labdarúgói
A Spezia Calcio labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Palermo labdarúgói
A Torino labdarúgói
A Parma labdarúgói
Az AC Cesena labdarúgói
A Novara labdarúgói
Az AC Siena labdarúgói
A Calcio Padova labdarúgói
Az US Latina Calcio labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek